Vinkel (Nederland), een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Vinkel (Denemarken), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Viborg
Vinkel (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Viborg